Ungarischer Volleyballpokal steht für:

 Ungarischer Volleyballpokal (Frauen)
 Ungarischer Volleyballpokal (Männer)